(scintillement, ou paillette) peut faire référence à :
 Glitter, un film de Vondie Curtis-Hall avec Mariah Carey sorti en 2001 ;
 Glitter, un album de Mariah Carey, bande originale du film précédent, sorti en 2001 ;
 Glitter, une série télévisée de 1984 ;
 Gary Glitter, un chanteur anglais, jugé pour activités pédocriminelles au Vietnam ;
 Glitter rock, synonyme de glam rock.

Homonymie de titre